Брежу () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. Составная часть мезорегиона Восток штата Мараньян. Входит в экономико-статистический микрорегион Шападинья. Население составляет  33 359 человек на 2010 год. Занимает площадь 1 074,631 км². Плотность населения — 31,04 чел./км².

Праздник города —  11 июля.

История
Город основан 11 июля 1870 года.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет 35 473 жителя.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 45.974.642,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.590,87 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,552 (данные: Программа развития ООН).

География
Климат местности: субтропический гумидный. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Aw'.

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Мараньян